Nikon Coolpix 995, to aparat cyfrowy, produkowany przez japońską firmę Nikon.

Aparaty fotograficzne Nikon